President Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 President Hotel (Kansas City, Missouri), NRHP-ID 83001016
 President Hotel (Mount Vernon, Washington), NRHP-ID 10001021